Fronalpstock ist der Name zweier Schweizer Berge:

im Kanton Glarus, siehe Fronalpstock (Glarus)
im Kanton Schwyz, siehe Fronalpstock (Schwyz)